Zkratka ISRS může znamenat: 
 Informační systém registru smluv – viz článek Registr smluv
 International Ship Reporting Standard – mezinárodní norma pro hlášení lodí 
 kód ISRS, ISRS ID, ISRS Location Code, evidenční číslo ISRS, ISRS kód – mezinárodní kód lokality/objektu na vodní cestě
 International Society of Refractive Surgery – mezinárodní společnost oční chirurgie
 International Stereotactic Radiosurgery Society – mezinárodní společnost stereotaktické chirurgie 
 International Sustainability Rating System – mezinárodní systém hodnocení udržitelnosti
 International Standard on Related Services – auditorský standard pro prezentaci historických finančních informací
 International Symposium on Remote Sensing – mezinárodní symposium dálkového průzkumu
 iSRS – International Symposium On Radiopharmateutical Sciences – mezinárodní symposium radiofarmaceutických věd
 International Society for Research on Solitude – mezinárodní společnost pro výzkum samoty
 International Society of Rare Sugars – mezinárodní společnost pro vzácné cukry 
 International Society for River Science – mezinárodní společnost pro říční vědu
 Indirect/Interleaved Spaced Repetition Software 
 ISRs – přerušovací rutiny služeb, pojem z počítačových technologií 
 International Sports Racing Series – motoristický šampionát v letech 1997 a 1998